Джордан Смит: 
 Смит, Джордан (род. 1989) — шотландско-австралийский актёр.
 Смит, Джордан (род. 1981) — канадская баскетболистка.
 Смит, Джордан (род. 1984) — американский боец смешанного стиля.
 Смит, Джордан (род. 1993) — коста-риканский футболист, защитник.